A 2010-es F3 Euroseries volt a sorozat nyolcadik szezonja. Az idény április 10-én kezdődött a Paul Ricard-pályán és október 17-én ér véget Hockenheimben.

A győztes az olasz Edoardo Mortara lett, megelőzve a német Marc Wittmannt és a finn Valtteri Bottast.

Versenyzők, csapatok

Versenynaptár

A kilenc helyszínből álló versenynaptárt 2009. december 18-án hozták nyilvánosságra. Ez később nyolcra csökkent. Később az eredetileg törölt második hockenheimi verseny mégis visszakerült a naptárba.

A bajnokság állása

Versenyzők

Csapatok

Kapcsolódó szócikkek 

 2010-es brit Formula–3-as bajnokság
 2010-es német Formula–3-as bajnokság
 2010-es GP3 szezon

Jegyzetek

Formula–3 Euroseries szezonok
Formula3